Un colpo di vento – film del 1936 diretto da Charles-Félix Tavano
Un colpo di vento (Breaking the Ice) – film del 1938 diretto da Edward F. Cline
Un colpo di vento ( 't was de wind) – film tv del 1970 diretto da Dré Poppe